«» — американский фильм 1928 года
 «Первая полоса» — американский фильм 1931 года
 «Первая полоса» — американский фильм 1974 года